Pandiá Pându, pseudônimo de Albertino Alves de Almeida, (morreu no Rio de Janeiro, 12 nov 1986) foi um professor, dicionarista, escritor  e oficial da Força Aérea Brasileira.

Temas
Autor de livros de auto estudos, como dicionários, em alemão , italiano, espanhol e Inglês. Escreveu livros de auto ajuda e obras sobre a cultura de nomes de pessoas, manuais para escrever cartas. Foi professor de esperanto em várias escolas, escreveu manuais e trabalhos de aprendizagem rápida especializados em conversação e dicionário. Ele participou ativamente das atividades de grupos, sociedades e cooperativas  de falantes de esperanto. Tem obras editadas pela Ediouro, entre elas a obra sobre nomes de pessoas intitulada: Que nome darei ao meu filho? de ISBN 8500280298.
No cinema participou do elenco do  filme A sexta corrida.

Ligações externas
Catálogo de obras de Pandiá Pându na Biblioteca Nacional do Brasil

Escritores do Brasil com naturalidade desconhecida